Monticchio – frazione di Atella e Rionero in Vulture in provincia di Potenza.
Monticchio – frazione di L'Aquila.
Monticchio – frazione di Sermoneta in provincia di Latina
Monticchio - frazione di Bognanco in provincia di Verbania
Monticchio (Alpi Biellesi) – montagna delle Alpi Biellesi, in provincia di Biella.